Stati Uniti d'America
 Rosendale – città della Contea di Andrew, Missouri
 Rosendale – città della Contea di Ulster, New York
 Rosendale – comune della Contea di Fond du Lac, Wisconsin